L'équipe de Belgique peut faire référence à :
 Équipe de Belgique de baseball
 Équipe de Belgique de basket-ball
 Équipe de Belgique de basket-ball féminin
 Équipe de Belgique de Coupe Davis (tennis masculin)
 Équipe de Belgique de Fed Cup (tennis féminin)
 Équipe de Belgique masculine de cyclisme sur route
 Équipe de Belgique féminine de cyclisme sur route
 Équipe de Belgique espoirs de cyclisme sur route
 Équipe de Belgique de football
Équipe de Belgique féminine de football
 Équipe de Belgique olympique de football
 Équipe de Belgique espoirs de football
 Équipe de Belgique de football A'
 Équipe de Belgique militaire de football
 Équipe de Belgique des moins de 15 ans de football
 Équipe de Belgique des moins de 17 ans de football
 Équipe de Belgique féminine de football des moins de 17 ans
 Équipe de Belgique des moins de 19 ans de football
 Équipe de Belgique féminine des moins de 19 ans de football
 Équipe de Belgique des moins de 20 ans de football
Équipe de Belgique de football de plage
 Équipe de Belgique de futsal FIFA
 Équipe de Belgique de handball masculin
 Équipe de Belgique de handball féminin
 Équipe de Belgique de hockey en salle
 Équipe de Belgique de hockey en salle féminin
 Équipe de Belgique de hockey sur gazon masculin
 Équipe de Belgique de hockey sur gazon féminin
 Équipe de Belgique de hockey sur glace
Équipe de Belgique de hockey sur glace féminin
 Équipe de Belgique de kayak-polo masculin
 Équipe de Belgique espoir de kayak-polo féminin
 Équipe de Belgique de korfbal
 Équipe de Belgique de rugby à sept
 Équipe de Belgique de rugby à sept féminin
 Équipe de Belgique de rugby à XIII
 Équipe de Belgique de rugby à XV
 Équipe de Belgique de rugby à XV féminin
 Équipe de Belgique de volley-ball masculin
 Équipe de Belgique de volley-ball féminin
 Équipe de Belgique de water-polo masculin